Personen met de achternaam Van Vaerenbergh
 Dennis van Vaerenbergh, Belgisch voetballer
 Dirk Van Vaerenbergh, Belgisch acteur en toneelregisseur
 Etienne Van Vaerenbergh, Belgisch advocaat en politicus
 Gustaaf Van Vaerenbergh, Belgisch wielrenner
 Kristien Van Vaerenbergh, Belgisch advocate en politica

Andere
 Gijs Van Vaerenbergh, Belgisch architectenduo

Nederlandse of Vlaamse achternaam